Константин Исаакович Уржунцев (24 декабря 1908, Ташкент — 4 марта 1977, Киев) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны командир эскадрильи 171-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 57-й бомбардировочной авиационной дивизии 18-й воздушной армии, гвардии майор. Командир экипажа бомбардировщика Ту-4 первого выполнившего бомбометание ядерным боеприпасом.

Биография 
Родился 24 декабря 1908 года в Ташкенте в крестьянской семье. Член КПСС с 1931 года. Окончил семь классов неполной средней школы. В 1930 году призван в ряды Красной Армии. Окончил школу младших авиационных специалистов, в 1936 году — Одесскую военную школу лётчиков. Участник советско-финской войны.

В боях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. К маю 1945 года Уржунцев сделал 208 боевых вылетов на бомбардировку немецко-фашистских войск, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1948 года за образцовое выполнение заданий командования после уничтожения живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Константину Исаакович Уржунцеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8313).

В 1948 году окончил Высшую офицерскую лётно-тактическую школу. После этого переведён на службу в Крым, на 71-й специальный полигон. 18 октября 1951 года в качестве  командира основного экипажа самолета-носителя Ту-4 первым в ВВС сбросил ядерную бомбу РДС-3 на Семипалатинском полигоне.

С 24 июля 1955 года подполковник К. И. Уржунцев — в запасе. Работал на заводе «Стройдормаш» контроллером ОТК. Жил в Киеве. Умер 4 марта 1977 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (23.02.1948);
 три ордена Ленина (20.06.1942, 23.02.1948, 08.12.1951);
 два ордена Красного Знамени (19.11.1943, 17.05.1951);
 орден Отечественной войны 1-й степени (20.05.1944);
 два ордена Красной Звезды (06.11.1945; 30.04.1946);
 Медали, в том числе:
 «За отвагу» (10.04.1940);
 «За боевые заслуги» (03.11.1944);
 «За оборону Ленинграда» (1943);
 «За оборону Москвы» (1944);
 «За оборону Сталинграда» (1943);
 «За оборону Советского Заполярья» (1944);
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945);
 «За взятие Кёнигсберга» (1945);
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)

Память 
В городе Быхове на площади Героев К. И. Уржунцеву установлен бюст.

Литература

Примечания

Ссылки 

Выпускники Одесской военной авиационной школы пилотов
Члены КПСС
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)   
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Ленинград
Участники битвы за Москву
Участники битвы за Днепр
Участники Сталинградской битвы
Участники Белорусской операции (1944)
Участники штурма Кёнигсберга
Лётный состав 71 полигона
РДС-4
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище